Натуральне число 1334
 1334 рік до нашої ери
 1334 рік нашої ери